Résultats du tournoi de tennis de la côte Pacifique 2012 qui s'est déroulé du 11 au 19 février à San José.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Saison 2012 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2012
San José
Sport en Californie en 2012
Tennis en février 2012
Tennis aux États-Unis en 2012
Sport aux États-Unis en février 2012